Bil (Macaparana, 1925 — ) foi um trombonista brasileiro.

Trombonistas de Pernambuco
Naturais de Macaparana